Das Arrondissement Ajaccio ist eine Verwaltungseinheit des französischen Départements Corse-du-Sud in der Region Korsika. Hauptort (Sitz der Präfektur) ist Ajaccio.

Im Arrondissement liegen acht Wahlkreise (Kantone) und 81 Gemeinden.

Wahlkreise 
 Kanton Ajaccio-1
 Kanton Ajaccio-2
 Kanton Ajaccio-3
 Kanton Ajaccio-4
 Kanton Ajaccio-5
 Kanton Gravona-Prunelli
 Kanton Sevi-Sorru-Cinarca
 Kanton Taravo-Ornano (mit 29 von 34 Gemeinden)

Gemeinden 
Die Gemeinden des Arrondissements Ajaccio sind:

Ajaccio
Département Corse-du-Sud